Соревнования по ходьбе на 50 километров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 7 августа в Берлине. Старт и финиш располагались на площади Брайтшайдплац. Трасса длиной 2 километра пролегала по улицам Будапестер-штрассе и Курфюрстенштрассе.

Действующим чемпионом Европы в ходьбе на 50 км являлся Йоанн Дини из Франции. Он не защищал свой титул в связи с незавершённой реабилитацией после стрессового перелома таза.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Старт заходу был дан 7 августа в 08:35 по местному времени. На дистанцию отправились 36 ходоков из 18 стран. Соревнования прошли в жаркую погоду, температура достигала +34 градусов. Со старта заход возглавил олимпийский чемпион 2016 года Матей Тот из Словакии, вместе с ним в лидирующей группе было ещё семь человек. Основные события, повлиявшие на распределение медалей, произошли с 20-го по 30-й километр. На этом отрезке Тот оторвался от конкурентов и единолично возглавил борьбу за победу. Однако быстрее эти 10 км преодолели Марьян Закальницкий из Украины и Дмитрий Дюбин из Белоруссии. На 20 км они проигрывали лидерам более 40 секунд, а теперь стремительно сокращали отставание. Закальницкий догнал Тота на 32-м километре дистанции и сразу вышел вперёд, наращивая своё преимущество по мере приближения к финишу. Дюбин к этому моменту включился в борьбу за пьедестал вместе со словаком и Ховаром Хёукенесом из Норвегии. Спортсмены поочерёдно выходили вперёд, но лучшим на заключительном отрезке стал Тот — он выиграл серебро, Дюбин с личным рекордом (3:47.59) занял третье место.

Марьян Закальницкий и Дмитрий Дюбин принесли своим странам первые медали чемпионата Европы в ходьбе на 50 км после распада Советского Союза.

Среди участников захода был 48-летний испанец Хесус Анхель Гарсия, для которого этот чемпионат Европы стал седьмым в карьере. На предыдущих шести он дважды становился призёром (бронза в 2002 году и серебро в 2006 году), а в Берлине не смог финишировать, сойдя с дистанции после 40-го километра. За всю историю континентальных первенств только один спортсмен был старше Гарсии в день соревнований — норвежец Эдгар Бруун (49 лет 23 дня) в ходьбе на 50 км на чемпионате Европы 1954 года.

Примечания

Ссылки 
 

спортивная ходьба